Горле́нко — українське прізвище. Відомі носії:
 Горленко Андрій Андрійович (1709—1780) — полковник Полтавський.
 Горленко Андрій Дмитрович (бл. 1680 — 1756) — український державний діяч доби Гетьманщини, батько майбутнього святителя Йоасафа (Горленко)
 Горленко Василь Петрович (1853—1907) — український письменник, мистецтвознавець, фольклорист та етнограф.
 Горленко Володимир Федорович ( 1927) — український етнограф.
 Горленко Дмитро Лазаревич (1660—1731) — прилуцький полковник, наказний гетьман козацького війська в Північній війні, сподвижник Івана Мазепи.
 Йоасаф (Горленко) (1705—1754) — український освітній та церковний діяч, письменник, єпископ Російської православної церкви, правлячий єпископ Бєлгородський і Обоянський. В 1911 році був прославлений у лику святителів.
 Горленко Лазар Федорович — полковник Прилуцький.
 Горленко Михайло Андрійович — Митрофан Горленко (чернече ім'я Митрофан) — архімандрит Київського Видубицького монастиря.
 Горленко Ніна (1895—1964) — українська актриса, виступала в Театрі Миколи Садовського.
 Горленко Павло Дмитрович — Пахомій Горленко (чернече ім'я Пахомій; *1692, Прилуки — †1736, Київ) — український церковний діяч доби Гетьманщини, ієромонах, аскет.
 Горленко Петро Іванович (1790—1851) — військовик, декабрист.
 Горленко Яким Іванович (1686 — бл. 1758) — Генеральний хорунжий Глухівського періоду в історії України в 1729—1741 роках за правління Данила Апостола, наказний гетьман в 1737—1741 роках, Генеральний суддя в 1741 та в 1745—1758 роках, значний військовий товариш (1715—1725 рр.), бунчуковий товариш (1725—1729 рр.)

Див. також 
 Горленки

Українські прізвища
Прізвища на -енко